L'andatura è un modo di camminata umana, ma il termine si applica specialisticamente anche a:
 Andatura – modo di avanzare di un cavallo
 Andatura – modo di avanzare di un'imbarcazione a vela